Айрленд () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1901—1966) — британский боксёр, серебряный медалист летних Олимпийских игр в полусреднем весе (1920).
  (Уолтер Аллейн Айрленд; 1871—1951) — британский путешественник и писатель.
  (1880—1935) — американский карикатурист.
  (1895—1988) — американский юрист, генеральный прокурор штата Колорадо (1941—1945).
  (1624—1675) — английский политик, член Палаты общин (1654—1656, 1659).
  (1894—1974) — ирландский политик, член Сената (1948—1951).
  (род. 1954) — новозеландский мотогонщик, победитель Гран-при Бельгии (1979) и гонки Isle of Man TT (1982) в классе 500cc.
  (род. 1968) — американский спортивный тренер и функционер, главный менеджер клуба Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс» (2008—2014).
  (1923—2016) — британский фотограф, чьи работы входят в частности в собрание лондонской Национальной портретной галереи.
  (род. 1946) — канадский спортивный судья, член Зала славы канадского футбола (с 2013).
 Айрленд, Джилл (1936—1990) — английская и американская актриса.
  (ок. 1780—1841) — британский архитектор, ряд работ которого отнесены к памятникам архитектуры 1-й категории.
 
  (1829—1880) — новозеландский политик, член Палаты представителей Новой Зеландии (1879—1880).
  (род. 1927) — австралийский писатель, обладатель Золотой медали Австралийского литературного общества (1985).
  (1930—2009) — американский художник.
  (род. 1976) — британский драматург, лауреат Мемориальной премии Джеймса Тэйта Блэка в категории «Драма» (2017).
  (Дэниел Фредерик Айрленд; 1949—2016) — американский и канадский кинематографист, сооснователь Международного кинофестиваля в Сиэтле, лауреат Культурной премии Нидерландского кинофестиваля (1982).
 Айрленд, Иннес (1930—1991) — шотландский гонщик, выступавший в Формуле-1.
 Айрлэнд, Кайли (род. 1970) — американская порноактриса, режиссёр, продюсер, специалист по печати и рекламе, ведущая интернет-радиошоу.
  (род. 1933) — новозеландский писатель и поэт, лауреат Новозеландской литературной премии за поэзию (1979) и Премии премьер-министра за литературные достижения в категории «Поэзия» (2004).
  (род. 1955) — австралийский игрок в хоккей на траве, участница летних Олимпийских игр (1984).
  (1878—1930) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Иллинойс (1917—1923).
  (род. 1975) — британский футболист, игрок клубов Шотландской Премьер-лиги.
 Айрленд, Кэти (род. 1963) — американская актриса и модель.
 Айрленд, Майк (род. 1974) — канадский конькобежец-спринтер, брат Шона Айрленда.
 Айрленд, Марин (род. 1980) — американская актриса.
  (1867—1952) — американский врач и военный деятель, генерал-хирург Армии США (1918—1931).
  (род. 1945) — американский юрист, стюардесса и правозащитник, президент Национальной организации женщин (1991—2001) и Христианской ассоциации молодых женщин (YWCA; 2003).
  (1816—1877) — австралийский юрист и политик, генеральный прокурор колонии Виктория (1860—1861, 1861—1863).
  (род. 1944) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Массачусетс (2010—2014).
  (род. 1966) — австралийская актриса, лауреат премии Logie за лучшую женскую роль второго плана (2016).
 Айрленд, Стивен (род. 1986) — ирландский футболист, полузащитник.
  (1744—1800) — британский гравёр, чьи работы входят в частности в собрания Британского музея и музея «Метрополитен»; отец Уильяма Генри Айрленда.
  (1792—1863) — британский политик, член Палаты общин (1847—1848).
  (1636—1679) — английский иезуит.
 Айрленд, Уильям Генри (1775—1835) — английский литератор, известный своими подделками рукописей Шекспира; сын Сэмюэла Айрленда.
  (род. 1969) — канадский конькобежец, участник зимних Олимпийских игр, брат Майка Айрленда.
  (Эндрю Пойселл Айрленд; род. 1930) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Флорида (1977—1993).
  (род. 1953) — игрок в австралийский футбол, финалист Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Коллингвуд» (1977, 1979, 1980).
  (род. 1982) — канадский гребец, серебряный медалист Чемпионата мира в четвёрках с рулевым (2004), бронзовый медалист в четвёрках без рулевого (2005).
  (род. 1946) — канадская волейболистка, участница летних Олимпийских игр (1976).
  (1953—2018) — канадская писательница.
  (род. 1984) — зимбабвийский крикетчик, игрок национальной сборной, полуфиналист турнира Friends Provident в составе команды Глостера (2009).
 Айрлэнд, Энтони (род. 1991) — американский баскетболист.

См. также